Шрибарди:

 Шрибарди — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Шрибарди — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Шерпур.